Der Begriff Löschanspruch wird in verschiedenen Kontexten gebraucht:

 Im Datenschutzrecht besteht nach  BDSG ein Löschanspruch bei falschen Daten sowie bei unzulässigerweise gespeicherten Daten; siehe Datenschutz
 im Sachenrecht besteht ein Löschanspruch des Sicherungsgebers bei Rückzahlung der abgesicherten Schuld; siehe Grundschuld